

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 18 podstawowych
 Brzeźnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo
 Brzeźnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie
 Brzeźnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica
 Brzeźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Brzeźnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Brzeźnica – część wsi Mędrzechów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Brzeźnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów
 Brzeźnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Brzeźnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Brzeźnica – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Brzeźnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Brzeźnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Brzeźnica – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik
 Brzeźnica – część wsi Brynek w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg
 Brzeźnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Brzeźnica – kolonia wsi Sudół w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Brzeźnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Brzeźnica – część wsi Nowa Wieś Mała w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Brzeźnica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Brzeźnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie
 Brzeźnica – opuszczona wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Brzeźnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Cieki wodne 
 Brzeźnica – dopływ Baryczy
 Brzeźnica – dopływ Bobru
 Brzeźnica – dopływ Prosny
 Brzeźnica – dopływ Stoły
 Brzeźnica – dopływ Nidy
 Brzeźnica – dopływ Wisłoka
 Brzeźnica – dopływ jeziora Brzeźno
 Brzeźnica – dopływ jeziora Druzno

Stacje kolejowe 
 Brzeźnica (stacja kolejowa w województwie małopolskim)
 Brzeźnica (stacja kolejowa w województwie wielkopolskim)

Inne 
 Brzeźnica – wzgórze w południowo-zachodniej Polsce na Obniżeniu Otmuchowskim, w województwie dolnośląskim
 Brzeźnica – gmina wiejska położona w gmina w województwie małopolskim
 Brzeźnica – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim

Zobacz też 
 Brzeźnica Bychawska
 Brzeźnica Bychawska-Kolonia
 Brzeźnica-Kolonia
 Brzeźnica Książęca
 Brzeźnica Leśna
 Brzeźnica-Wola
 Gmina Brzeźnica
 Nowa Brzeźnica
 Stara Brzeźnica
 Zimna Brzeźnica